Ел Колорин има више значења:

 Ел Колорин (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Колорин (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Колорин (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колорин (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колорин (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колорин (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Колорин (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорин (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорин (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Колорин (Истапан де ла Сал), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорин (Закуалпан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Колорин (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорин (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорин (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорин (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорин (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Колорин (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Колорин (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Колорин (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику